Hranice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Hranice (ort i Tjeckien, Karlovy Vary), 
 Hranice (ort i Tjeckien, Olomouc), Okres Přerov, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar